El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1988 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Fueron 64 los equipos que disputaron la fase final, jugándose la Final Four en el Kemper Arena de Kansas City, Misuri. Se cumplieron 50 años desde la primera ocasión que se disputó el Torneo de la NCAA con el formato de Final Four, en 1939.

Los ganadores fueron el equipo de la Universidad de Kansas, que conseguía su segundo título, tras el logrado en 1952, derrotando en la final a la Universidad de Oklahoma, que disputaba su segunda final. Danny Manning, de los Jayhawks fue elegido Mejor Jugador del Torneo.

Equipos 

(#) Kentucky fue posteriormente despojado de sus dos victorias en el torneo por alineación indebida.

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

East Regional – East Rutherford, New Jersey

Midwest Regional – Pontiac, Míchigan

Southeast Regional – Birmingham, Alabama

(#) Kentucky was later stripped of its two NCAA tournament wins due to an ineligible player.

West Regional – Seattle

Final Four @ Kansas City, Misuri

Semifinales

Final

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com
Vídeo del partido completo

Baloncesto en 1988
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA